Об'єднані графства Лідс і Ґренвілл () — адміністративна одиниця, широко відома як Лідс і Ґренвілл, — округ у Онтаріо, Канада, у субрегіоні Східне Онтаріо Південного Онтаріо.

Назви графств походять: від міста Лідс в Англії та від імені барона Ґренвілла, державного секретаря, відповідального за колонії в 1790 році і голови Британського уряду в 1806—1807 роках. Графства є переписним районом та територіальною одиницею провінції. Адмінодиниця була утворена об'єднанням історичних графства Лідс і графства Ґренвілл у 1850 році.

Округ обмежений з півдня річкою Святого Лаврентія та міжнародним кордоном між Канадою та Сполученими Штатами, навпроти штату Нью-Йорк. Центр округу — місто Броквілл.

Адміністративний поділ 

У Лідсі та Ґренвіллі є 10 муніципалітетів (у порядку кількості населення):
 Муніципалітет Північний Ґренвілл (частина субрегіону Ґренвілл)
 Містечко Рідо-Лейкс (частина субрегіону Лідс)
 Містечко Елізабеттаун-Кітлі (частина субрегіону Лідс)
 Містечко Лідс і Тисяча островів (частина субрегіону Лідс)
 Тауншип Оґаста (частина субрегіону Ґренвілл)
 Містечко Едвардсбург/Кардинал (частина субрегіону Ґренвілл)
 Село Мерріквілл–Волфорд (частина субрегіону Ґренвілл)
 Містечко Афіни (частина субрегіону Лідс)
 Містечко Фронт-оф-Янґ (частина субрегіону Лідс)
 Село Вестпорт (частина субрегіону Лідс)

Місто Броквілл і міста Ґананокве та Прескотт входять до складу переписного району Лідс і Ґренвілл, але не залежать від округу.

Історичні містечка 

 Округ Лідс
 Бастард (тепер частина озер Рідо)
 Елізабеттаун (тепер частина Елізабеттауна-Кітлі)
 Фронт-оф-Ескотт (тепер частина Лідсу і Тисячі островів)
 Фронт-оф-Лідс-енд-Ленсдаун (тепер частина Лідсу і Тисячі островів)
 Фронт-оф-Янґ (все ще існує)
 Кітлі (тепер частина Елізабеттаун-Кітлі)
 Північний Кросбі (тепер частина озер Рідо)
 Рер-оф-Ескотт (тепер частина Афін)
 Лідс-і-Тисяча_островів
 Рер-оф-Лідс-енд-Ленсдаун (тепер частина Лідсу і Тисячі островів)
 Рер-оф-Янґ (тепер частина Афін)
 Саут-Берджесс (тепер частина озер Рідо)
 Південний Кросбі (тепер частина озер Рідо)
 Південний Елмслі (тепер частина озер Рідо)
 Графство Ґренвілл
 Оґаста (існує досі)
 Едвардсбурґ (все ще існує як частина Едвардсбурґ/Кардинал)
 Оксфорд (тепер частина Норт-Ґренвілла)
 Саут-Ґауер (тепер частина Норт-Ґренвілла)
 Смітс-Фоллс (південна частина міста, тоді як більша частина Смітс-Фоллса розташована в окрузі Ланарк )
 Волфорд (все ще існує як частина Мерріквілл-Волфорда)

Демографія 
Перепис Канади – профіль громад об'єднаних графств Лідс і Ґренвілл

 References:  2016 2011 earlier"2001 Community Profiles". 2001 Canadian Census. Історичні популяції: 

 Населення у 2001 році: 96 606 осіб
 Населення в 1996 році: 96 284 чол

Окружний суд 
Вільям Бюелл надав землю для будівництва будівлі суду. Він розташований на вершині пагорба, що піднімається над річкою Святого Лаврентія. До головної вулиці виходить широкий бульвар. Будівля суду в Броквіллі, одна з найстаріших в Онтаріо, була зведена в 1842 році. Початковий план передбачав будівництво будівлі суду в містечку Джонстаун, але земля там була надто заболоченою для будівництва. Натомість у містечку Елізабеттаун було побудовано будівлю суду.

Фігуру Справедливості, жінки із зав'язаними очима, яка тримає терези правосуддя, вирізьбив з дерева майстер-тесляр Вільям Голмс у 1844 році. Пол Ґласфорд, голова будівельного комітету, назвав цю статую «Саллі Ґрант» на честь жінки, яка позувала за модель. Вона була встановлена в 1845 році. Однак статуя була пошкоджена ураганом Гейзел, і до 1956 року статуя почала трухлявіти. Оригінальна статуя виставлена в музеї Вестпорта. Репліка, вирізьблена Робертом Керром із Смітс-Фоллс, була розміщена на будівлі суду в 1982 році.

Транспорт

Основні магістралі 

  Highway 15
  Highway 137
  Highway 401
  Highway 416

Примітки 
Місто Смітс-Фоллс здебільшого розташоване в окрузі Ланарк, а частина південних районів міста знаходиться в містечку Рідо-Лейкс в об’єднаних графствах Лідс і Ґренвілл.

Список літератури

Зовнішні посилання 

 

Східне Онтаріо
Графства Онтаріо